Mount Ward ist der Name folgender Berge in Antarktika: 

 Mount Ward (Batterbee Mountains) im Palmerland
 Mount Ward (Dominion Range) in der Ross Dependency
 Mount Ward (Framnes Mountains) im Mac-Robertson-Land